Il doppio del torneo di tennis Grand Prix Hassan II 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Simon Youl che hanno battuto in finale Paul Haarhuis e Mark Koevermans 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Tomás Carbonell /  Carlos Costa (quarti di finale)
 Josef Čihák /  Cyril Suk (quarti di finale)

 Paul Haarhuis /  Mark Koevermans (finale)
 Per Henricsson /  Nicklas Utgren (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Tour 1990
Grand Prix Hassan II 1990